

Geografia 
 Guastalla – comune della provincia di Reggio Emilia
 Basilica dei Santi Pietro e Paolo – edificata tra il IX e il X secolo in stile romanico-lombardo
 Provincia di Guastalla – provincia del Ducato di Modena e Reggio dal 1847 al 1859.
 Ducato di Guastalla – antico Stato italiano

 Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla – e della Chiesa cattolica in Italia suffraganea dell'arcidiocesi di Modena-Nonantola 
 Palazzo Ducale di Guastalla – palazzo in stile rinascimentale nella città di Guastalla

Persone 
 Enrico Guastalla (1826-1903) – patriota italiano
 Giuseppe Guastalla (1867-1952) – scultore italiano
 Roberto Guastalla (1855-1912) –  pittore italiano

Storia 
 Gonzaga di Guastalla – ramo cadetto della dinastia dei Gonzaga
 Sovrani di Guastalla – Elenco dei sovrani che si sono succeduti sulla contea e poi sul Ducato di Guastalla
 Concilio di Guastalla (1106) – presieduto da Papa Pasquale II per affrontare il rapporto con l'antipapa Clemente III, durante la lotta per le investiture 
 Battaglia di Guastalla – battaglia combattuta il 19 settembre 1734 dal Regno di Francia e dal Regno di Sardegna contro l'Austria nell'ambito della guerra di successione polacca

Pagine correlate 
Guasti